Biesenbach ist

ein Ortsname:
 Biesenbach (Leverkusen), Ortsteil der kreisfreien Stadt Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Biesenbach (Kürten), Ort in der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Biesenbach (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Biesenbach (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

ein Familienname:
 Gustav Biesenbach der Ältere (1831–1893), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Gustav Biesenbach (1862–1934), Bürgermeister von Unkel und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Heinrich Biesenbach (1863–1926), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Kira Biesenbach (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Klaus Biesenbach (* 1966), deutscher Kurator und Museumsdirektor
 Peter Biesenbach (* 1948), deutscher Politiker (CDU)